Coup de grâce peut faire référence à :

 Coup de grâce, coup fatal porté pour abréger les souffrances d'un être humain ou d'un animal,
 Coup de Grâce, un album de Mink DeVille sorti en 1981 ;
 Coup de Grace, un album musical de The Stranglers sorti en 1998 ;
 Coup de Grace, un album du groupe de punk metal les Plasmatics sorti en 2002 ;
 Coup de grâce, l'épisode 04 de la saison 10 de la série télévisée Les Experts diffusé en 2009 ;
 Urban Legend 2 : Coup de grâce, un film américain réalisé par John Ottman sorti en 2000.

Voir aussi